CAT5 steht für:
 CAT Testsystem 5 („Computer-assistiertes Testen“), fünfte Generation des durch den Psychologischen Dienst der Bundeswehr initiierten Testsystems zur computerunterstützten Psychodiagnostik

Cat-5 steht für:
 Cat-5-Kabel, Kategorie 5 von Twisted-Pair-Kabeln zur Datenübertragung

CAT5